Le , le vol Execuflight 1526, un vol charter de la compagnie aérienne privé Execuflight reliant l'aéroport Dayton–Wright Brothers, dans l'Ohio à l'aéroport international Akron-Fulton, dans l'Ohio, avec un Hawker 125-700, décroche et s'écrase dans un quartier résidentiel lors de l'approche finale vers l'aéroport d'Akron. Les neuf occupants ont tous été tués dans le crash, l'avion et la maison dans laquelle il s'est écrasé, ont été complètement détruit par le crash et l'incendie qui à suivit.

Equipage  
-Commandant Oscar Chávez, 40 ans, de nationalité colombienne. Le commandant de bord travaillait pour la compagnie aérienne depuis le 4 juin 2015. Son expérience de vol cumulée était de 6 170 heures, dont 3 414 heures de vol en tant que commandant de bord. Il totalisait 1 020 heures de vol avec l'avion accidenté, dont 670 heures en tant que commandant de bord. 

-Copilote Renato Marchese, 50 ans, de nationalité italienne. Le copilote a été embauché par Execuflight le 1er juin 2015. Il totalisait 4 382 heures de vol dont 3 200 en tant que commandant de bord. Son expérience de vol avec l'aéronef accidenté totalisait 482 heures, qu'il avait effectuées en entier en tant que premier officier.

Il n'y avait pas d'agents de bord sur ce vol.

Enquête  
L'enquête du NTSB à déterminer que l'accident a été causé par la mauvaise gestion de la phase d'approche de la part des 2 pilotes, ainsi que le non-respect des check-lists appropriées et des différentes procédures lors de l'approche. Ils ont fait descendre l'appareil en dessous de l'altitude minimale de descente requise (environs 145 mètres) à une vitesse deux fois plus élevée que le taux de descente normal, le commandant de bord n'a pas repris les commandes au copilote lorsque l'avion perdait de la vitesse, et, alors qu'ils cherchaient la piste, ils n'ont pas vu que la vitesse avait chuté à 181 km/h, provoquant un décrochage aérodynamique et le crash de l'avion.
Des enregistrements et des entretiens avec les collègues des pilotes ont montré que les pilotes étaient trop fatigués au moment de l'accident, n'ayant dormi qu'environ six heures par nuit en moyenne au cours des nuits précédentes.
Par la suite, un ancien employé de la compagnie aérienne a déclaré que le propriétaire de la société lui avait ordonné de mentir aux enquêteurs après l'accident et que les mesures de poids et d'équilibre de l'avion avaient été falsifiées. Par la suite, le NTSB à constater que l'avion était en surpoids de plus de 272 kg au moment de l'accident.
Enfin, ils ont également reproché à la FAA ainsi qu'à la compagnie Execuflight de ne pas avoir remarqué le manque de formation de l'équipage, mais aussi de ne pas s'être assuré que ces 2 pilotes suivait les procédures opérationnelles standards.

Médias 
L'accident a fait l'objet d'un épisode dans la série télévisée Air Crash nommé « Collision meurtrière » (saison 21 - épisode 2).

Références

Liens externes 

 
 https://www.baaa-acro.com/sites/default/files/2019-09/N237WR.pdf
 https://www.baaa-acro.com/crash/crash-bae-125-700a-akron-9-killed

Execuflight 1526
Execuflight 1526
2015 aux États-Unis
Novembre 2015